Galindo steht für:

 Río Galindo, einen Fluss im spanischen Baskenland
 Galindo (Querétaro), einen Ort in Mexiko

Galindo ist der Name folgender Personen:

 Galindo I. Aznárez (844–867), Graf von Aragón
 Galindo II. Aznárez (893–922), Graf von Aragón

Galindo ist der Familienname folgender Personen:

 Aarón Galindo (* 1982), mexikanischer Fußballspieler
 Alejandro Galindo (1906–1999), mexikanischer Filmregisseur und Drehbuchautor
 Ana Galindo Santolaria (* 1973), spanische Skirennläuferin
 Andrea Galindo (* 1982), kolumbianische Beachvolleyballspielerin
 Beatriz Galindo (1465–1535), spanische Humanistin und Lehrerin am Hofe Isabella der Katholischen
 Benjamín Galindo (* 1960), mexikanischer Fußballspieler
 Blas Galindo (1910–1993), mexikanischer Komponist
 Celvin Galindo (* 1957), guatemaltekischer Staatsanwalt
 Claudia Galindo (* 1987), kolumbianische Beachvolleyballspielerin
 Gabriel Lewis Galindo (1929–1996), panamaischer Diplomat
 Gerardo Galindo (* 1978), mexikanischer Fußballspieler
 Guillermo Galindo (* 1960), mexikanischer Klangkünstler und Komponist
 Hermila Galindo (1886–1954), mexikanische Feministin und Schriftstellerin
 Javier Sánchez Galindo (* 1947), mexikanischer Fußballspieler
 José Guadalupe Galván Galindo (1941–2022), mexikanischer Geistlicher, Bischof von Torreón

 María Galindo (* 1964), bolivianische Aktivistin
 Mario Galindo (* 1951), chilenischer Fußballspieler
 Miguel Delgado Galindo (* 1963), spanischer Geistlicher
 Pedro Galindo (1906–1989), mexikanischer Sänger, Komponist, Schauspieler und Filmproduzent
 Plácido Galindo (1906–1988), peruanischer Fußballspieler
 Prudentius von Troyes (gestorben 861), Bischof von Troyes von 843 bis 861 sowie Autor, weltlicher Name Galindo
 Rafa Galindo (1921–2010), venezolanischer Sänger
 Regina José Galindo (* 1974), guatemaltekische Aktionskünstlerin
 Ricardo Basilio Morales Galindo (* 1972), chilenischer Geistlicher, Bischof von Copiapó
 Rosa Galindo (* 1952), spanische Performance- und Videokünstlerin
 Rudy Galindo (* 1969), US-amerikanischer Eiskunstläufer
 Teresa Galindo Mata (* 1970), mexikanische Beachvolleyballspielerin
 Vicky Galindo (* 1983), US-amerikanische Softballspielerin

Siehe auch:
 Galinden, Galina (Begriffsklärung)